Zheng Saisai era la detentrice del titolo del torneo facente parte della categoria WTA 125s, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Ajla Tomljanović.

In finale Karolína Plíšková ha sconfitto Petra Martić con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Karolína Plíšková (campionessa)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (quarti di finale)

 Angelique Kerber (primo turno) 
 Sofia Kenin (quarti di finale) 
 Petra Martić (finale) 
 Caroline Garcia (secondo turno)

Qualificate 

  Lesley Kerkhove (primo turno)
  Lu Jiajing (primo turno)

 You Xiaodi (primo turno) 
 Wang Meiling (primo turno)

Wildcard 

  Duan Yingying (primo turno)
  Angelique Kerber (primo turno)

 Yang Zhaoxuan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Zhengzhou Open 2019